Hans Wandal är namnet på tre generationer danska teologer:

Hans Wandal (1579-1641) - biskop i Viborg  
Hans Wandal (1624-1674) - Själlands biskop
Hans Wandal (1656-1710) - teologisk professor